Леонид Лео́нов: Леонов, Леонид Васильевич (1910—1964) — главный конструктор радиолокационных станций обнаружения сантиметрового диапазона. 
 Леонов, Леонид Максимович (1899—1994) — советский писатель и драматург, Герой Социалистического Труда.
 Леонов, Леонид Михайлович  (1923—1990) — советский военачальник, генерал-полковник (7.05.1980).